

Geografia 
 Tom Price – città dell'Australia

Persone 
 Tom Price – canottiere statunitense
 Tom Price – politico e medico statunitense